Mammadov (en azéri : Məmmədov ; en russe : Мамедов ; littéralement « Fils de Mammad ») est un patronyme porté par :
 Alibaba Mammadov (1929-2022), chanteur de mugham et compositeur azerbaïdjanais ;
 Bakhtiyar Mammadov (1925-1989), ingénieur pétrolier soviétique ;
 Elvin Mammadov (1988-), footballeur azerbaïdjanais ;
 Fazil Mammadov (1964-2022), homme politique azerbaïdjanais ;
 Hadji Mammadov (1920-1981), joueur de tar azerbaïdjanais ;
 Hafiz Mammadov (1964-), homme d'affaires azerbaïdjanais ;
 Khalil Mammadov (1916-1989), officier soviétique azerbaïdjanais ;
 Nabi Mammadov (1991-), sambiste azerbaïdjanais ;
 Teymur Mammadov (1993-), boxeur azerbaïdjanais ;
 Yaqub Mammadov (1941-), médecin et homme politique azerbaïdjanais ;
  (1952-), homme politique et homme d'affaires azerbaïdjanais.

Homonymie de patronyme azéri